Gullenbach ist ein geographischer NAme:

 Gullenbach (Gemeinde Alberschwende), Siedlungsplatz beim Gemeindeteil Müselbach von Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Gullenbach (Möhrenbach), rechter Zufluss des Möhrenbachs (zur Altmühl) in Otting, Landkreis Donau-Ties, Bayern